Popovo (Bulgária)
 Popovo (Rússia)

Desambiguações de topônimos